O Fram Reykjavík (nome oficial: Knattspyrnufélagið Fram) é um clube de futebol islandês da cidade de Reykjavík. O clube foi fundado a 1 de Maio de 1908. O actual presidente é Guðmundur B. Ólafsson. Na época de 2005 terminou em 9º lugar, tendo sido relegado para a 2ª divisão do futebol islandês

Títulos

Títulos de campeão da Islândia 
Fram foi campeão da Islândia por 18 vezes. Esses títulos foram ganhos em 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1922, 1923, 1925, 1939, 1946, 1947, 1962, 1972, 1986, 1988 and 1990.

Taça da Islândia 
Fram ganhou a Taça da Islândia por 8 vezes. Esses títulos foram ganhos em 1970, 1973, 1979, 1980, 1985, 1987, 1989 e 2013.

Ligações externas 
Página oficial do clube

Clubes de futebol da Islândia
Clubes de futebol fundados em 1908